AT2, AT 2 bzw. AT2 steht für:
 Südösterreich (NUTS:AT-Code), österreichische NUTS-1-Region
 Preußischer AT 2 (auch: AT2), preußischer Drehgestell-Akkumulatortriebwagen
 Angiotensin-II-Rezeptor Typ 2, Angiotensin-II-Rezeptor vom Typ 2, siehe Angiotensin-II-Rezeptor #AT2-Rezeptor (auch: AT2-Rezeptor)
 AT2 (Panzerabwehrmine), Panzerabwehrmine von Dynamit Nobel
 als DM 1233 für Leichtes Artillerieraketensystem
 als DM 1274 für Minenwurfsystem Skorpion
 als DM 1399 für Multiple Launch Rocket System

AT-2 steht für:
 Land (Österreich) (NUTS:AT-Code), österreichische Bundesländer
 Kärnten (ISO-3166-2:AT-Code), österreichisches Bundesland
 AT-2 Swatter (Nato-Codename), sowjetischer Panzerabwehrlenkkomplex 2K8 Falanga

At2 steht für:
 molekulares Astat, radioaktives Halogen

Abkürzung